Marfil puede hacer referencia a:

 Marfil, material del que están constituidas las defensas de los elefantes y otros animales;
 marfil, material que compone los dientes de algunos mamíferos, entre ellos el ser humano;
 Marfil, película de 2011;
 Galatita, plástico conocido como marfil artificial;
 Torre de Marfil, segundo álbum de estudio de la cantautora Soraya;

Personas
 Antonio Jesús Marfil Roca, futbolista español;
 Mariano Marfil García, político español;
 Salvador Jiménez Marfil, futbolista español;
 Sergio Blanco Marfil, boxeador español;

Topónimos
 Costa de Marfil, país africano y
 Laguna de Marfil, laguna en la frontera entre Brasil y Bolivia.